Большой Пёс () — созвездие южного полушария неба. В Большом Псе находится самая яркая звезда — Сириус, имеющая блеск −1,46m. Наилучшие условия видимости — в декабре—январе. Расположено к юго-востоку от Ориона («под правой ногой»); частично лежит в Млечном Пути. На территории России наблюдается полностью в южных и центральных районах и частично — в северных.

История 
Большой Пёс — древнее созвездие, конфигурацией ярких звёзд напоминающее собаку, сформировалось вокруг главной звезды Сириус. Мифы о происхождении звезды переносятся и на всё созвездие. Так, древнегреческие мифы называют прототипом небесного Пса собаку Ориона (созвездие находится рядом) или Икария. Созвездие включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест» под названием «Пёс».

Наблюдение 
В России Большой Пёс особенно хорошо виден в южных и центральных районах. Полностью созвездие видно южнее , а севернее неё — частично. Оптимальное время для его наблюдения — декабрь и январь. Период его видимости сильно ограничен, так как Большой Пёс поднимается над горизонтом невысоко, особенно южная часть созвездия. В начале сентября начинается период его утренней видимости. Он восходит полностью к 6 часам утра. В январе виден почти всю ночь на южной стороне горизонта. Весной его видно на юго-западе после захода Солнца. В апреле виден в течение часа после захода Солнца, а в начале мая его период вечерней видимости заканчивается.

Видимость Сириуса начинается уже на , и ярчайшая звезда неба видна практически на всей территории России, за исключением крайних северных районов, например, Диксона. Удовлетворительно Сириус виден уже на широте Архангельска. Звезда βБольшого Пса проблескивает вблизи линии горизонта уже в Тикси и тоже видна практически на всей территории России. В Архангельске эта звезда восходит примерно на 7°30′, а ещё на градус южнее начинается её удовлетворительная видимость. А вот три другие яркие звезды находятся в южной части созвездия, и их условия видимости на территории России значительно хуже. Так, звезда δБольшого Пса начинает показываться вблизи линии горизонта на широте 63°30′ и, к примеру, в Архангельске эта звезда ещё не видна. Звезда εБольшого Пса становится видимой только на широте 61°2′, а звезда ηБольшого Пса — ещё южнее, на широте 60°42′, то есть всего на 47′ севернее широты Санкт-Петербурга. Удовлетворительная видимость звезды δБольшого Пса начинается южнее широты Москвы, а звёзд ε и η — примерно южнее широты Самары. И всё же Большой Пёс — одно из немногих южных созвездий, которое беспрепятственно наблюдается в России.

Сириус 
В этом созвездии находится ярчайшая звезда всего неба — Сириус (αБольшого Пса), имеющая звёздную величину −1,46m. Эта бело-голубая звезда выглядит столь яркой (её имя происходит от , «ярко горящий») благодаря сочетанию двух факторов: относительно малой удалённости (расстояние до неё составляет всего ) и большой светимости (в  выше, чем у Солнца). В Древнем Египте Сириус называли «Звездой Нила», поскольку первый утренний восход Сириуса предвещал разлив Нила в дни летнего солнцестояния. К тому же Сириус и само созвездие уже 5000 лет назад ассоциировалось с собакой; его древнейшее шумерское название — «собака солнца», греки называли его просто «собакой», а римляне — «собачкой» (, отсюда название летнего периода отдыха — каникулы). По непонятной причине Сенека и Клавдий Птолемей считали Сириус ярко-красной звездой.

Сириус B 
Заметив колебательное движение Сириуса, Фридрих Бессель в 1844 году предположил наличие у него компаньона, который был обнаружен Алваном Кларком в 1862 году и получил имя «СириусB», другое название — «Щенок». Его светимость в  слабее, чем у главной звезды — СириусаA, радиус в  меньше солнечного, но масса почти такая же, как у Солнца. Поэтому СириусB имеет очень большую плотность — около . Так были открыты белые карлики — звёзды, закончившие свою эволюцию и сжавшиеся до размера небольшой планеты. Спутник виден на расстоянии от3 до 11,5″ от СириусаA и обращается вокруг него с периодом .

Другие объекты 
В 4° к югу от Сириуса находится рассеянное звёздное скопление М41, удалённое на . Другое звёздное скопление — NGC2362, несколько дюжин звёзд которого окружают звезду 4-й величины τБольшого Пса. Это одно из самых молодых скоплений: его возраст — около .

В созвездии Большого Пса находится одна из самых крупных и ярких среди известных звёзд — гипергигант VY Большого Пса, который больше Солнца примерно в  (диаметр — около ).

См. также 
 Список звёзд созвездия Большого Пса
 Сириус Блэк

Примечания

Ссылки 

 Большой Пёс на wikisky.org
 Астромиф: Большой Пёс

 
Катастеризмы